Domen Jemec, slovenski hokejist, * 24. november 1986, Kranj.

Jemec je bil vso svojo kariero, med sezonama 2002/03 in 2012/13, član kluba HK Triglav Kranj, ob koncu tudi klubski kapetan. Za člansko ekipo kluba je v slovenski ligi, slohokej ligi in ligi INL skupno odigral 250 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel 11 golov in 38 podaj, ter štirideset tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in štiri podaje. Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem mladinskem prvenstvu 2006. Po koncu kariere ostaja v klubu Triglav Kranj kot trener mladinskih selekcij.

Pregled kariere

|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 15
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
| 13
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 19
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska mladinska liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 29
| 1
| 3
| 4
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +2
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 12
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 25
| 2
| 4
| 6
|
| 104
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 33
| 1
| 8
| 9
|
| 54
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 27
| 2
| 4
| 6
|
| 57
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 25
| 3
| 6
| 9
|
| 66
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 26
| 1
| 5
| 6
|
| 48
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 33
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| INL
| 12/13
|
| 29
| 0
| 6
| 6
|
| 99
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 20
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |299
| bgcolor="#7FFF00" |11
| bgcolor="#7FFF00" |42
| bgcolor="#7FFF00" |53
| bgcolor="#7FFF00" |+2
| bgcolor="#7FFF00" |543
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |53
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |97
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Triglav Kranj
Kranjski športniki